Вознесенск () — посёлок в Холмечском сельсовете Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 28 км на юг от Речицы и железнодорожной станции Речица, в 78 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Лоев — Речица.

В посёлке 7 жилых домов (2004 год). Планировка — короткая, с широтной ориентацией улица. Застройка деревянными домами.

История 
Посёлок основан в 1920-х годах на бывших помещичьих землях переселенцами с соседних деревень. В 1931 году организован колхоз. Во время Великой Отечественной войны 8 жителей посёлка погибли на фронтах. В 1959 году посёлок наряду с посёлком Рельки входил в состав колхоза «Красный стяг» с центром в деревне Артуки. До 21 мая 1963 года носил название посёлок имени Ворошилова.

До 31 октября 2006 года в составе Артуковского сельсовета.

Население

Численность 
2004 год — 7 дворов, 10 жителей.

Динамика 
 1930 год — 12 дворов, 85 жителей.
 1959 год — ? жителей (согласно переписи).
 2004 год — 7 дворов, 10 жителей.

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Населённые пункты Речицкого района